КМГ (кирил.) — аббревиатура:

 КМГ — Кавалерийская мотомеханизированная группа.
 КМГ — Казмунайгаз; казахстанская национальная нефтяная компания.
 КМГ — Конно-механизированная группа.
 КМГ — Комиссия по морской геологии.
 КМГ — Концентрат мыловарного грунта.
 КМГ — Круговая мышца глаза.
 КМГ — Крышка маслозаливной горловины.